Ла-Вента — название, встречающееся в испаноговорящих странах:

:
 Ла-Вента (Лангрео) — деревня в провинции Астурия, комарка Налон, муниципалитет Лангрео.

:
 Ла-Вента (Гондурас) — муниципалитет в департаменте Франсиско Морасан.

:
 Ла-Вента (ольмеки) — центр ольмекской культуры VIII — IV веков до н. э., в штате Табаско.
 Ла-Вента (Табаско) — город в штате Табаско, муниципалитет Уимангильо.
 Ла-Вента (парк-музей) — музей под открытым небом, с археологическими объектами культуры ольмеков, расположенный в городе Вильяэрмоса, штат Табаско.
 Ла-Вента — посёлок в штате Гуанахуато, муниципалитет Сан-Хосе-Итурбиде.